Кутепов:

 Кутепов Ігор Миколайович
 Кутепов Олександр Павлович
 Кутепов Юрій Андрійович